KPI er en forkortelse af key performance indicator og bliver brugt om mål for, hvordan en virksomhed klarer sig.

Eksterne henvisninger 

Business intelligence
Erhvervsøkonomi
Ord og vendinger
Mangler længde